Deutscher Handballbund
DHB Bank